

Persone 
 Annarita Buttafuoco (1951-1999) – storica italiana
 Antonino Buttafuoco (1923-2005) – politico italiano, zio di Pietrangelo
 Antonio Buttafuoco o Buttafogo (attivo tra il 1772 e il 1817) – pittore italiano
 Francesco Buttafuoco (1888–...) – generale italiano del Regio Esercito
 Matteo Buttafuoco (1731-1806) – politico francese
 Pietrangelo Buttafuoco (1963) – giornalista e scrittore italiano, nipote di Antonino

Altro 
 Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese – vino DOC
 Il buttafuoco: cronache di guerra sul mare – raccolta di corrispondenze di guerre scritte da Dino Buzzati